Chlaeniellus vestitus é uma espécie de insetos coleópteros pertencente à família Carabidae.

A autoridade científica da espécie é Paykull, tendo sido descrita no ano de 1790.

Trata-se de uma espécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Chlaeniellus vestitus - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Chlaeniellus vestitus - NCBI Taxonomy Database
 Chlaeniellus vestitus - Global Biodiversity Information Facility
 Chlaeniellus vestitus - Encyclopedia of Life

Coleópteros de Portugal
vestitus
Coleópteros descritos em 1790